Juillet, avec ou sans majuscule, peut désigner

Calendrier 

Juillet (nom commun sans majuscule) est le septième mois des calendriers grégorien et julien.

Patronymie 

 Alain Juillet (°1942 -) est un ancien dirigeant d'entreprises et membre du SDECE.
 Chantal Juillet (°1960 -) est une violoniste québécoise.
 Christophe Juillet (°1969 -) est un ancien joueur de rugby à XV.
 Pierre Juillet (°1921 - †1999) est Haut fonctionnaire français.
 Vincent Juillet (? -) est un écrivain et scénariste français.

Histoire 

 Monarchie de Juillet, période de l'histoire de France, de 1830 à 1848, entre la Restauration et la Deuxième République.

Odonymie

Film

 Juillet, film documentaire français réalisé par Didier Nion et sorti en 1998.

Voir aussi 

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme